

Geografia

Austria 
 Lauterach – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Lauterach – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Pagine correlate 
Lauterbach – pagina di disambiguazione
Lautrach – comune tedesco nel distretto della Svevia (Baviera)